Wüstenrot ist der Name:

 der deutschen Gemeinde Wüstenrot im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 des deutschen Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische sowie diverser seiner Tochterunternehmen:
 Wüstenrot Bausparkasse AG
 Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (Universalbank)
 der Wüstenrot-Gruppe (Österreich), die auch die österreichische Bausparkasse Wüstenrot AG und die Wüstenrot Versicherungs-AG umfasst.